Куркин (Куркина) — русская фамилия и топоним.

Куркин 
 Куркин, Александр Михайлович (1916—2003) — советский и российский художник-миниатюрист и иллюстратор книг.
 Куркин, Алексей Васильевич (1901—1948) — советский военачальник, генерал-полковник танковых войск.
 Куркин, Евгений Владимирович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Куркин, Ефим Яковлевич (1857—?) — станичный атаман, депутат Государственной думы I созыва от области Войска Донского.
 Куркин, Игорь Васильевич (род. 1949) — советский футболист.
 Куркин, Парамон Самсонович (1879—1957) — донской казак, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
 Куркин, Пётр Иванович — основоположник советской санитарной статистики
 Куркин, Сергей Александрович (1915—1998) — российский учёный, специалист в области в области технологии производства и прочности сварных конструкций.

Топоним 
 Куркин — остров в месте слияния Дона и Северского Донца.



См. также 
 Куркино